L'édition 2017 du tournoi de tennis de Genève se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Stanislas Wawrinka remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Adrian Mannarino, du Serbe Viktor Troicki, du Slovaque Martin Kližan et du Taïwanais Lu Yen-hsun. Ils sont respectivement remplacés par Stéphane Robert, Cedrik-Marcel Stebe, Dušan Lajović et Horacio Zeballos.

Pendant le tournoi

En simple 
L'Allemand Mischa Zverev devient le  issu des qualifications à atteindre une finale cette saison, après Aljaž Bedene à Budapest et Guido Pella à Munich.

En double 
En double, les invités du tournoi Johan Nikles et Tim Pütz, sans aucune véritable expérience sur le circuit, se hissent en 1/2 finale sans avoir joué le moindre match, après avoir bénéficié des forfaits des Allemands Jan-Lennard Struff et Mischa Zverev au  et de la paire Treat Conrad Huey - Robert Lindstedt en 1/4 de finale.

Lauréats 
Stanislas Wawrinka remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Mischa Zverev. Il s'agit du  consécutif à Genève pour le Suisse et de son  sur terre battue.

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à la paire colombienne Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Genève
ATP 2017
Sport en Suisse en 2017
Tennis en mai 2017